Чемпионат России по тяжёлой атлетике 2012 года — 21-й чемпионат России по тяжёлой атлетике прошёл в Саранске с 29 мая по 3 июня.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Рекорды 
На соревнованиях были установлены два рекорда России, превышающие мировые рекорды:
 Светлана Царукаева (до 63 кг) — рывок 118 кг;
 Надежда Евстюхина (до 75 кг) — толчок 164 кг.

Примечания

Ссылки 
 Геннадий Зыков защитил титул чемпиона России по тяжелой атлетике в категории до 56 кг
 Екатерина Власова — чемпионка России по тяжелой атлетике в весовой категории до 48 кг
 Светлана Черемшанова победила на саранском чемпионате России по тяжелой атлетике в категории до 53 кг
 Надежда Ломова — чемпионка России по тяжелой атлетике в весовой категории до 58 кг
 Павел Суханов защитил титул чемпиона России по тяжелой атлетике в весовой категории до 62 кг
 Светлана Царукаева защитила титул чемпионки России по тяжелой атлетике в весовой категории до 63 кг с мировым рекордом в рывке
 Татьяна Матвеева выиграла саранский чемпионат России по тяжелой атлетике в категории до 69 кг
 Олег Чен защитил титул чемпиона России по тяжелой атлетике в весе до 69 кг
 Надежда Евстюхина выиграла саранский чемпионат России по тяжелой атлетике в весовой категории до 75 кг, побив рекорд мира в толчке!
 Людмила Анина — чемпионка России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 75 кг
 Дмитрий Иваненко — чемпион России по тяжелой атлетике в весовой категории до 77 кг
 Ринат Киреев победил на саранском чемпионате России по тяжелой атлетике в весовой категории до 85 кг
 Александр Иванов — чемпион России по тяжелой атлетике в весе до 94 кг
 Руслан Албегов — чемпион России по тяжелой атлетике в категории свыше 105 кг
 Давид Беджанян — чемпион России по тяжелой атлетике в весе до 105 кг

Чемпионаты России в 2012 году
Май 2012 года
Июнь 2012 года
Чемпионаты России по тяжёлой атлетике
Спортивные соревнования в Саранске
2012 год в Мордовии
2012 год в тяжёлой атлетике